En Pologne, Kiszkowo peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Kiszkowo, une gmina rurale du powiat de Gniezno ;
 Kiszkowo, un village, chef-lieu de cette gmina.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 Kiszkowo, un village.